Огуре́ц:

Ботаника 
Под этим названием известен, прежде всего вид  и его плоды.

Огурцами могут называть некоторые другие растения, преимущественно из семейства тыквенных:
 Огурец () — род растений семейства Тыквенные и названия некоторых видов этого рода:
 огурец антильский (Cucumis anguria) или ангурия;
 огурец африканский (Cucumis metuliferus) или кивано;
 огурец армянский, или дыня змеевидная — сорт дыни.
 Огурец ачохча, или Циклантера съедобная () — вид растений рода Циклантера семейства Тыквенные.
 Огурец бешеный () — монотипный род растений семейства Тыквенные.
 Огурец горький, или Момордика харанция () — вид растений рода Момордика семейства Тыквенные.
 Огурец змеевидный, или Трихозант змеевидный () — вид растений рода Трихозант семейства Тыквенные.
 Огурец индийский, или Лагенария обыкновенная () — вид растений рода Лагенария семейства Тыквенные, а также встречается употребление названия применительно к Момордике харанция.
 Огурец красный, или Тладианта сомнительная () — вид растений рода Тладианта семейства Тыквенные.
 Огурец мексиканский, или Чайот съедобный () — вид растений рода Чайот семейства Тыквенные.
 Огурец чилийский, или Лапажерия розовая () — вид растений рода Лапажерия семейства Филезиевые.

Зоология 
 Морские огурцы — класс беспозвоночных животных типа иглокожих, например, род , называемый также «морским огурцом».

Прочее 

 Индийский огурец (бута) — декоративный орнамент каплеобразной формы.
 «Летающие огурцы» — народный псевдоним аэрокомпании «S7 Airlines» из-за зелёной раскраски самолётов.
 «Лондонский огурец» или «Огурец»: прозвище двух лондонских зданий:
 Небоскрёб Мэри-Экс, , 30 St Mary Axe.
 «Паддингтонский огурец», , сооружается с 2019 г. в районе Вестминстера, 2 Merchant Square.

См. также